

Geografia 
 Caldarella – frazione di Stilo (RC)

Persone 
 Benedicto Caldarella – pilota motociclistico argentino
 Juan Caldarella – chitarrista, direttore d'orchestra, compositore e attore argentino 
 Paolo Caldarella – pallanuotista italiano